Анастасія Родіонова і Олена Весніна були чинними чемпіонками, але цього разу Весніна вирішила не брати участі. Родіонова грала в парі з Галина Воскобоєва, але в першому колі їх перемогли Нега Уберой і Шіха Уберой.

Карлі Галліксон і Лора Гренвілл виграли титул, у фіналі перемігши пару Джилл Крейбас і Аліна Жидкова з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Challenge Bell
2006